Рома́н Ива́нович Ту́гарев (22 июля 1998) — российский футболист, полузащитник клуба «Ростов».

Карьера 
Футболом занимается с трёх лет. Начинал карьеру в ижевском клубе «Газовик». В московском «Локомотиве» с 11 лет, первый тренер в этой команде — Александр Басов.

В сезоне 2017/18 дебютировал в составе ФК «Казанка» во втором дивизионе. Оформил первый хет-трик в истории клуба.

Летом 2018 года был включён в заявку основной команды «Локомотива». Дебютировал в премьер-лиге 29 сентября 2018 года, когда вышел на замену в матче против грозненского «Ахмата».

17 октября 2020 года перешёл на правах аренды до конца сезона в «Ростов». 12 февраля 2021 года «Ростов» выкупил права на игрока, подписал контракт на 5 лет.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Ростов»